Cherisy (souvent typographié « Chérisy » au niveau local), commune française d'Eure-et-Loir.
 Chérisy, commune française du Pas-de-Calais.
 Chérisy, ancien village de l'Yonne, dont il ne reste aujourd'hui qu'une ferme.